Nazzaro – nome proprio di persona, variante di Nazario

Persone
 Antonio Nazzaro (1963) – giornalista, poeta, traduttore e mediatore culturale italiano
 Biagio Nazzaro (1892-1922) – pilota motociclistico e automobilistico italiano
 Carlo Nazzaro (1887-1975) – giornalista e scrittore italiano
 Felice Nazzaro (1881-1940) – pilota automobilistico italiano
 Francesco Nazzaro (1921-2009) – pittore italiano
 Gianni Nazzaro, propr. Giovanni Nazzaro (1948-2021) – cantante e attore italiano
 Giona A. Nazzaro, propr. Giona Antonio Nazzaro (1965) – critico cinematografico e scrittore svizzero naturalizzato italiano
 Manila Nazzaro (1977) – attrice teatrale e conduttrice televisiva italiana
 Paola Nazzaro (1959) – costumista italiana
 Sergio Nazzaro (1973) – scrittore e giornalista italiano

Altro
 Nazzaro – casa automobilistica italiana

Pagine correlate 
 San Nazzaro